Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2003, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Eléni Daniilídou remporte le simple dames. En finale, elle bat Cho Yoon-jeong, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Teryn Ashley et Abigail Spears.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2003 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2003
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2002
Sport en Nouvelle-Zélande en 2003
Sport en décembre 2002
Tennis en janvier 2003